Arnaud Hascoët ( - ), joueur de hockey sur glace français
 Julie Hascoët (1989 -), photographe française
 Guy Hascoët ( - ), personnalité politique française
 Stéphane Hascoët ( - ), céiste français

Homonymie de patronyme
Patronyme français